

Глуськ — селище міського типу в Могильовській області Білорусі.

Ґлуськ — гміна в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Ґлуськ — село в гміні Ґлуськ Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ґлуськ — село в гміні Леонцин Новодворського повіту Мазовецького воєводства